Баграти́ды, Баграту́ни () — армянский княжеский род, одна из самых значимых княжеских династий Закавказья. С 885 по 1045 годы царская династия Армении. В Грузии династия сохраняла царский титул вплоть до . Также династия правила в соседней Кавказской Албании.

Происхождение 
По мнению Николая Адонца, эта династия берёт своё начало на пограничной с Ираном или Атропатеной окраине Армении. По сообщениям Мовсеса Хоренаци,  для свержения Ерванда IV и утверждения Арташеса I на троне Армении передал его сподвижнику, Смбату Багратуни, часть сирийского и атропатенского войска. Представитель Багратидов также венчал Арташеса на трон и получил от него «сан повязывающего корону». Этот титул, согласно армянским источникам, был в роду Багратидов традиционным. Иранистка  считает, что мнение Адонца об атропатено-мидийском происхождении династии находит подтверждение при анализе первоисточников. Как отмечает специалист по истории аристократических родов Закавказья К. Л. Туманов, Багратиды, бывшие изначально династическими князьями области Спер на северо-западе Армении (ныне Испир в Турции), имели местное армяно-иранское или даже, возможно, урартское происхождение. Согласно Алле Тер-Саркисянц, способ образования названия рода свидетельствует о его урартском происхождении.

Как отмечают Роберт Хьюсен и Кирилл Туманов, Багратиды являлись ветвью Ервандидов — царской династии в Армении.

Также как и Ервандиды, Багратиды первоначально претендовали на происхождение от бога Солнца. После принятия Арменией христианства, как и большинство армянских князей, они утверждали о происхождение от мифического прародителя армян Айка. Позже появилась версия об еврейском происхождение, возникшая под библейским влиянием. Эту версию приводит армянский историк Мовсес Хоренаци, который приписал происхождение Багратидов от некоего принца Шамбота (Шамбат, арм. Смбат), одного из иудейских пленников, привезённого в Армению царём Айком. Ту же версию можно встретить и у другого средневекового историка Мовсеса Каганкатваци.  из Оксфордского университета отмечает, что средневековые армянские историки проводили параллели между историей армян и евреев, а некоторые из них пытались найти физическое родство между двумя народами посредством вымышленных родословных. Фактически же армянская знать не имела еврейской крови в своих жилах.

Название династии происходит из древнеперсидского слова «bagadata»

История рода 

При арабах, в VIII—IX веках, княжеский род Багратидов постепенно объединил под своей властью бо́льшую часть Армении, в частности её восточные области. Первым царям Багратидам (, , Ашот II Железный) подчинялись также некоторые районы Южной Армении. Центром их владений стал Ширак (бассейн верхнего и среднего течения реки Ахурян).

Основателем царской династии Багратидов стал  (ум. 891). В 861 году багдадский двор признал его «князем князей». Он подчинил себе крупных армянских феодалов, добился поддержки Армянской церкви, а в середине 880-х годов нанёс поражение арабским войскам. После этого соперничавшие между собой арабский халиф и византийский император послали в 885 году Ашоту по короне, признав таким образом независимость Армении. В дальнейшем армянские правители обеспечивали независимость и процветание своих владений, искусно играя на противоречиях между могущественными соседями.

Ашот II Железный (правил в 914—928) в 921 разбил арабское войско на берегу озера Севан и освободил от арабов бо́льшую часть Армении. В 922 халиф вынужден был признать его властителем Армении.  принял титул «царя царей» — шахиншах (бывший некогда принятым среди могущественных владык Древнего Востока), признанный Багдадом и византийцами.

Ашот III Милостивый (953—977) создал сильную постоянную армию. В 961 перенёс свою резиденцию из Карса в Ани — именно под названием Анийское царство армянское средневековое государство и вошло в историю.

Феодальная раздробленность вела к образованию отдельных армянских царств — Васпураканского (908), Карсского (963), Сюнийского (987) и Ташир-Дзорагетского (978), находившихся в вассальных отношениях с Багратидами. Раздоры между феодалами и высшим духовенством облегчили экспансию Византии.

В 1045 году после захвата столицы страны, города Ани, Византией и распада Армении существование старшей ветви династии Багратидов прекратилось. Вскоре эти территории были захвачены турками-сельджуками, так в 1064 году под их ударами пала бывшая столица Армении — Ани. Последний представитель старшей ветви династии,  был обманом пленён византийцами во время переговоров в Константинополе и был освобождён только после отречения от своего царства. В качестве компенсации ему была передана во владение фема Харсиан. Был убит в 1079/80 году.

Центр армянской государственности сместился южнее — в Киликийское царство, которое возглавила династия Рубенидов, основанная в 1080 году приближённым и родственником анийского царя Рубеном I.

Галерея

Примечания

См. также 
 Армянские царские династии
 Багратионы — грузинская царская династия

Литература 
 Movses Khorenatsi. History of the Armenians. Translation and Commentary of the Literary Sources by R. W. Thomson. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978 Appendix A. Primary History, pp. 358—359, 362, 365—366.
 Юзбашян К. Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX—XI вв, М., «Наука», 1988.

Ссылки 
 «Багратиды»

Средние века
Багратиды